Külow ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Külow (1925–2012), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Volker Külow (* 1960), deutscher Politiker (Die Linke), MdL Sachsen